Nanticoke kan syfta på:

 Nanticoke (indianstam) – en ursprungsbefkning i nuvarande östra USA
 Nanticoke (språk) – deras språk

Geografi
 Nanticoke, Maryland
 Nanticoke, Pennsylvania